Белорусы в Польше (, ) являются одним из крупнейших национальных меньшинств страны. По данным переписи 2002 года, в Польше проживает  белорусов, из них около  человек используют белорусский язык в повседневном общении. Согласно предварительным итогам переписи населения 2011 года (этой переписью впервые предусматривалась возможность указания двух национальностей одним и тем же респондентом), в Польше насчитывалась , которые указали только белорусскую национальность и никакую другую, 6000 человек указали белорусскую национальность в качестве первой из двух, ещё  указали белорусскую национальность второй из двух возможных. Среди  человек, которые указали белорусскую национальность одной из двух возможных (первой или второй),  второй национальностью указали польскую. По более ранним сведениям, в Польше проживало около 200 тысяч этнических белорусов. Правительства обеих стран подписали несколько соглашений, регулирующих охрану интересов белорусской диаспоры польским правительством.

Географическое распределение 
Абсолютное большинство белорусов — 96,6 % — проживает в Подляском воеводстве, являясь автохтонным населением на данной территории. В 12 гминах воеводства (в том числе в городах Хайнувка и Бельск-Подляски) белорусы составляют более 20 % от общей численности населения, что позволяет использовать белорусский язык в контактах с администрацией, а также пользоваться двуязычными названиями географических объектов согласно закону 2005 года о национальных меньшинствах и региональных языках.

Согласно переписи 1946 года в Белостокском воеводстве, совпадающем по своим границам с современным Подляским воеводством, проживало 800 тыс. поляков, а также 116 тыс. лиц непольской национальности, в число которых помимо белорусов входили литовцы, украинцы, евреи и другие национальности.

Культура 

Большинство верующих белорусов Польши принадлежит к Польской автокефальной православной церкви.

Белорусский язык преподаётся в 23 школах, 14 гимназиях и 2 лицеях, в которых обучается около 8 тысяч человек. В Белостокском университете работает кафедра белорусской культуры, в Варшавском университете — кафедра белорусской филологии. Выходит газета «Ніва», журнал «Czasopis».

Представительство в сейме и сенате 
Белорусское меньшинство в современной Польше с 1989 года в разное время было представлено такими деятелями, как:
  — депутат сейма Республики Польша с 1993 до 2001 года, а также представитель сената Польши с 2001 до 2005 года
  — депутат Сейма третьего созыва (1997—2001 гг). В 2001 году выступил против интеграции Польши в ЕС.
 Евгений Чиквин — многократно переизбранный, действующий депутат сейма 9-го (текущего) созыва. Таким образом, единственный действующий православный депутат белорусского происхождения.

Все три кандидата являются представителями партии Союза демократических левых сил.

См. также 
 Белорусский язык в Польше
 Полонизмы в белорусском языке
 Поляки в Белоруссии

Примечания 

Белорусы в Польше
Народы Польши